Desa Kedungbenda kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungbenda (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 109,38), Jawa Tengah, 
 Desa Kedungbenda (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 109,33), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar